Polos steht für:

 Polos von Akragas, griechischer Sophist aus Sizilien
 Polos (Schauspieler), griechischer Schauspieler aus Ägina
 Polos (Kopfbedeckung), hohe Kopfbedeckung göttlicher Wesen in der antiken Kunst
 Polos, zur Erdachse parallelen Schattenwerfer an Sonnenuhren, siehe Polstab
 Polos, alternativer Name zum griechischen Gott Koios
 Dmitri Dmitrijewitsch Polos (* 1991), russischer Fußballspieler